Příjmení Korček nese více různých osobností:

 Jozef Korček (* 1932) – slovenský fotbalový rozhodčí
 Viktor Korček (* 1977) – český manažer
 Viktor Korček starší (1948–2012) – český výtvarník a „manažer kultury“